Alexander Pasternak (1893-1982), ingénieur russe ;
 Boris Pasternak (1890-1960), écrivain russe
 Joe Pasternak, producteur et réalisateur de cinéma
 Leonid Pasternak (1862-1945), peintre impressionniste russe
 Michael Pasternak, animateur radio
 Reagan Pasternak, comédienne canadienne
 Velvel Pasternak (1933-2019), musicologue, chef d'orchestre, arrangeur et producteur de musique.